Akna, földi telepítésű katonai robbanóeszköz
 Akna, vízbe telepített katonai robbanóeszköz
 Akna, a szennyvízelvezetésben használt műtárgy
 Akna, kútszerű bányatérség

Települések
 Románia
 Aknavásár, település Bákó megyében
 Désakna, település Kolozs megyében
 Kolozsakna, település Kolozs megyében
 Vízakna, település Szeben megyében
 Ukrajna
 Aknaszlatina, település Kárpátalján